Chortodes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Tutt 1897. Chortodes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Chortodes